Carranque bezeichnet:
 Carranque (Málaga), ein Stadtbezirk von Málaga
 Carranque (Toledo), eine Stadt in der Provinz Toledo
 Carranque (Archäologischer Park)